Clarke bezeichnet
 einen englischen Familiennamen, siehe Clarke (Familienname)
 einen Asteroid des Hauptgürtels, siehe (4923) Clarke
 den Codenamen eines Prozessors, siehe HP Saturn

Orte:
 Château Clarke, ein französisches Weingut
 Clarke Island, eine australische Insel

geografische Objekte:
 Clarke Bay, Bucht an der Lassiter-Küste des Palmerlands, Antarktika
 Clarke Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Clarke-Gletscher, diverse Gletscher
 Mount Clarke, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Sonstiges:
 Clarke-Wert
 Clarkesche Gesetze
 Clarke-Ellipsoid
 Clarke-Medaille, von der Royal Society of New South Wales (Australien) für herausragende Leistungen in den Naturwissenschaften verliehen
 Clarke-Transformation
 Vickrey-Clarke-Groves-Mechanismus

im NRHP gelistete Objekte:
 Clarke & Courts Building, in Houston, Texas, ID-Nr. 94000354
 Clarke and Lake Company Archeological Site, in Bath, Maine, ID-Nr. 78000329
 Clarke County Courthouse (Old), in Berryville, Virginia, ID-Nr. 83003277
 Clarke County Courthouse and Confederate Monument, in Quitman, Mississippi, ID-Nr. 94000511
 Clarke County Jail, in Athens, Georgia, ID-Nr. 80000990
 Clarke Estate, in Santa Fe Springs, Kalifornien, ID-Nr. 89002267
 Clarke Farm Site, in Point Pleasant, Ohio, ID-Nr. 74001420
 Clarke Hotel, in Hastings, Nebraska, ID-Nr. 87002094
 Clarke Mills, in Jackson, Alabama, ID-Nr. 98000411
 Clarke Street Meeting House, in Newport, Rhode Island, ID-Nr. 71000020
 Clarke-Glover Farmhouse, in Southbridge, Massachusetts, ID-Nr. 89000536
 Clarke-Harrell-Burson House, in Van Buren, Arkansas, ID-Nr. 91000582
 Clarke-Hobbs-Davidson House, in Hendersonville, North Carolina, ID-Nr. 89000031
 Clarke-Mossman House, in Portland, Oregon, ID-Nr. 02001484
 Clarke-Palmore House, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 04000576

Siehe auch:
 Clark (Begriffsklärung)
 Clarke County (Begriffsklärung)
 Clerke (Begriffsklärung)
 Clerk